Teufelsrad bezeichnet
 ein rotierendes Fahrgeschäft, siehe Teufelsrad (Fahrgeschäft)
 ein Brettspiel, siehe Teufelsrad (Spiel)

Von Roulettespielern und Glücksspielgegnern wird das Rouletterad auch als Teufelsrad bezeichnet.